Melissa Farley ist der Name folgender Personen:

* Melissa Farley (Psychologin) (* 1942), US-amerikanische Psychologin
 Melissa Farley (Schauspielerin), US-amerikanische Schauspielerin